Тениски турнир за мушкарце у појединачној конкуренцији на Летњим олимпијским играма 2016. одржан је на теренима Олимпијског тениског центра у Рио де Жанеиру, од 6. до 14. августа 2016. Учествовало је 64 играча из 34 државе.

Први тенисер света Новак Ђоковић поражен је у првом колу од Хуана Мартина дел Потра у два сета играна у тај-брејку. Ђоковић је тако пропустио шансу да комплетира каријерни златни слем. Ово је био његов трећи узастопни пораз на Олимпијским играма, претходна два су се десила у Лондону 2012. када је у полуфиналу изгубио од Ендија Марија, а потом у борби за бронзу управо од дел Потра.

Енди Мари, који је био носилац заставе Велике Британије на отварању ЛОИ, одбранио је злато освојено у Лондону 2012. У финалу је савладао Хуана Мартина дел Потра са 7:5, 4:6, 6:2, 7:5. Ово је први пут у историји да један тенисер осваја две златне олимпијске медаље у појединачној конкуренцији.

У мечу за бронзану медаљу Кеј Нишикори победио је Рафаела Надала и тако постао први тенисер који доноси олимпијску медаљу Јапану још од Антверпена 1920.

Распоред

Носиоци 

  Новак Ђоковић (прво коло)
  Енди Мари (победник, златна медаља)
  Рафаел Надал (полуфинале, четврто место)
  Кеј Нишикори (полуфинале, бронзана медаља)
  Жо-Вилфрид Цонга (друго коло)
  Гаел Монфис (четвртфинале)
  Давид Ферер (друго коло)
  Давид Гофен (треће коло)

  Марин Чилић (треће коло)
  Роберто Баутиста Агут (четвртфинале)
  Пабло Куевас (друго коло)
  Стив Џонсон (четвртфинале)
  Филип Колшрајбер (друго коло, повукао се због повреде стопала)
  Џек Сок (прво коло)
  Жил Симон (треће коло)
  Беноа Пер (друго коло)

Носиоци су одређени према АТП листи од 1. августа 2016.

Жреб 
Легенда

 TRI = позив трипартитне комисије
 IP = специјална позивница ИТФ-а
 ALT = замена
 PR = заштићено рангирање 
 w/o = предаја пре меча
 r = предаја у току меча
 d = дисквалификација током меча

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Референце

Спољашње везе 

 Жреб на сајту АТП 

Тенис на Летњим олимпијским играма 2016.